Ector ist der Name von:

 Mathew Duncan Ector (1822–1879), US-amerikanischer Politiker, Jurist und Brigadegeneral der Konföderierten
 Vince Ector (* 1965), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Ector (Texas), Ort in den USA